

Cinema 
 Nine – film del 2009 diretto da Rob Marshall

Fumetti 
 Nine – manga giapponese di Mitsuru Adachi

Musica 
 Nine – rapper statunitense
 Nine – gruppo musicale svedese
 Nine – album dei Fairport Convention del 1973
 Nine – album dei Circus Maximus del 2012
 Nine – album di Samantha Jade del 2015
 Nine – album dei Blink-182 del 2019

Teatro 
 Nine – musical di Broadway

Televisione 
 Nine Network – network televisivo australiano
 The Nine – serie televisiva statunitense